La saison 2019-2020 est la  saison de la SHL pour  ou , le championnat élite de hockey sur glace en Suède. La saison régulière débute le  et se termine le .

SHL

Classement final

HockeyAllsvenskan 
Quatorze équipes participent à la saison du deuxième échelon suédois :

AIK IF
Almtuna IS
BIK Karlskoga
IF Björklöven
Karlskrona HK
Kristianstads IK
MODO Hockey
Mora IK
Södertälje SK
Timrå IK
Tingsryds AIF
HC Vita Hästen
Västerviks IK
Västerås IK

Références 

2019-2020
Suède
Sport en Suède en 2019
Sport en Suède en 2020